Билас — фамилия.
 Билас, Иван Григорьевич (род. 1953) — украинский политик.
 Билас, Лев (1922—2004) — американский историк, политолог и библиотековед.